Österreichische Botschaft in Deutschland steht für:

 Österreichische Botschaft in Berlin, ab 2001
 Botschaft der Republik Österreich (Bonn), 1955 bis 1999